Als Heiðarvatn werden verschiedene isländische Seen bezeichnet. Zum Beispiel: 
 auf der Fjarðarheiði (Austfirðir) zwischen Egilsstaðir und Seyðisfjörður
 nahe der Ringstraße auf der Breiðdalsheiði südlich von Egilsstaðir 
 nördlich des Ortes Vík í Mýrdal
 auf der Steinadalsheiði in den Westfjorden